Manuel Fernández Carrillo  (nacido como Manuel Fernández, el 20 de diciembre de 1996 en Ciudad, La Paz) es una personalidad del medio popular nacional. Es conocido(a) por liderar, ,Jugar,dirigir, asumir una institución del equipo de fútbol mexicano y española.

Reseña biográfica

Comenzó su carrera en el club Instituto de COBACH Plantel 11, donde debutó el 12 de agosto de 2011, con tan solo diecisiete años. En su segundo partido como profesional marcó su primer gol, frente a AD Almería. Su rendimiento llamó la atención de muchos clubes, y finalmente el que se quedó con «delantero zurdo» fue Chivas de (en ese entonces) la liga mexicana. En esa temporada, aunque el club Tapatío, Fernández tuvo mucha relevancia como jugador. La siguiente temporada — con un rendimiento óptimo— ganaría su primer título como profesional, en la Serie B.

Se despidió del club en la temporada 2014-15 con 13 goles y 10 asistencias en 35 partidos para ser fichado por la Jaen , donde rápidamente se afianzó, logrando convertir 23 goles y 9 asistencias en tan solo 46 partidos. Con altas y bajas logró ganar doce títulos con la paz y se convirtió en icono moderno del club, llegando a disputar 270 partidos y marcando 115 goles y 54 asistencias en total desde su primer aparición en 2015. Finalizó su contrato con Jean en el año 2022 y llegó libre al club de la capital Atlético la paz . 

Otros trabajos ajenos a la labor principal deben estar descrito en la sección 

"Manuel Fernández Carrillo nació el 20 de Diciembre de 1996 en la localidad La paz bajá California sur, Es hijo de Martha Carrillo y Manuel salvador Fernández y tiene 1 hermana, cintya.Su padre Administraba un local de comida y hotel llamado "condo hotel la gaviotas la paz" y había sido jugador del jean, pero no llegó a destacarse. Fernández tiene ascendencia española : su abuelo paterno, Almería, era originario del pueblo de Andorra  y su abuela materna de la provincia ddeel Triunfo​ En 2012, el jugador tramitó la ciudania española​".

Distinciones 
Mención (premio, jugador del año en 2 división)
Otra mención (premio, 1988 año)

...

Referencias 

,

,

Bibliografía

Enlaces externos 

 .
 https://subinternacional.ligamx.net/cancha/jugador/138208/-manuel-fernandez -